

Содержание 
Начинается с хвалы Аллаху, который создал свои творения наилучшим образом и в полном совершенстве и предопределил каждому творению наиболее подходящее ему. Посланнику повелено напоминать и наставлять Кораном, чтобы тот, кто страшится Аллаха, воспринял назидания, а несчастнейший неверный, который будет гореть в великом огне в будущей жизни, отвернётся от него. В аятах подчеркивается, что преуспеет тот, кто очистился от грехов, поминал Аллаха и совершал предписанную молитву. В конце суры указывается, что всё, что говорится в ней, начертано в прежних свитках, — в свитках Ибрахима и Мусы.